Liliová je především barva.

Nicméně je oblíbeným názvem ulice jako např.
 v Praze, Staré Město
 v Přezleticích, okres Praha-východ
 v Hostivici
 ve Zdibech, okres Praha-východ, 
 v Chýni, okres Praha-západ
 v Jesenici, okres Praha-západ
 v Buštěhradě, okres Kladno
 v Čakovičkách, okres Mělník
 v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
 v Kamenici, okres Praha-východ
 v Tuklatech, okres Kolín
 v Mělníku, okres Mělník
 v Poděbradech, okres Nymburk
 v Kutné Hoře, okres Kutná Hora
 v Prachaticích, okres Prachatice

Barvy